Tsangári kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Tsangári (ort i Grekland), Epirus, Thesprotia, 
 Tsagkári (ås i Grekland, Sydegeiska öarna), Nomós Dodekanísou, 
 Tsagkári (ås i Grekland, Nordegeiska öarna), Chios, 

Robotskapade Greklandförgreningar